Lord Sandhurst har flera betydelser och kan syfta på bland andra:

 William Mansfield, 1:e baron Sandhurst
 William Mansfield, 2:e baron Sandhurst
 John William Mansfield, 3:e baron Sandhurst
 Ralph Mansfield, 4:e baron Sandhurst

Sandhurst